Iepê kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iepê (ort), São Paulo, 
 Iepê (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar